Backlash:

В музыке 
  — альбом группы Bad English
  — альбом Фредди Хаббарда

Фильмы 
  — американский фильм-нуар с участием Джин Роджерс
  — американский вестерн режиссёра Джона Стёрджеса
  — австралийский фильм режиссёра

Прочее 
 Backlash — платное шоу в рестлинге, проводимое WWE транслируемое в прямом эфире.